Полемон — очільник Платонової академії в період 314—269 років до н. е., походив з Афін.
 Полемон Іліонський — стоїчний філософ 2 століття до н. е., періегет, народився в Іліоні на Самосі. Іноді іменується Полемон Афінський.
 Полемон Лаодікейський — філософ-софіст 2 століття до н. е., народився в Лаодікеї, Фригія.
 Полемон I — цар понтійський.
 Полемон II — правитель Понту.
 Полемон — легендарний пращур литовців.